Матійко Ганна Петрівна (1920–2012) — український шевченкознавець і музейник.
 Матійко Ганна Степанівна (1910—1981) — українська письменниця, журналістка. 
 Матійко Олександр Михайлович (1919–2005) — український поет і журналіст.

Українські прізвища